Mijten, superorde van geleedpotigen
Mijt (munt), een middeleeuwse munt